Smyrna désigne :

Mythologie 
Smyrna, une figure de la mythologie grecque, mère d'Adonis d'après Panyasis. Ce mythe est repris par l'auteur latin Ovide mais ce dernier l'appelle Myrrha.

Toponymie 

Smyrna, une ville située en Californie ;
Smyrna, une ville située en Caroline du Nord ;
Smyrna, une ville située en Caroline du Sud ;
Smyrna, une ville située dans le Delaware ;
Smyrna, une ville située en Géorgie ;
Smyrna, une ville située dans le Maine ;
Smyrna, une ville située dans le Michigan ;
 Smyrna, un village situé dans le comté de Chenango, dans l'État de New York ;
 Smyrna, une ville du comté de Chenango dans l’État de New York ;
Smyrna, une ville située dans l'Ohio ;
Smyrna, une ville située dans le Tennessee.
 

Smyrna est aussi l’anglonyme de la ville de Smyrne, en Turquie.

Zoologie 
 Smyrna, un genre de lépidoptères.

Homonymie de localités aux États-Unis